Tandridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Tandridge – dystrykt hrabstwa Surrey (Anglia)
 Tandridge – angielskie nazwisko